Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2021 − XXXII edycja mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet rozgrywanych w dniach od 18 sierpnia do 4 września 2021 roku w 4 krajach: Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Tytuł mistrzowski po raz trzeci zdobyły Włoszki.

System rozgrywek 
Turniej składał się z dwóch faz:
 Faza grupowa: Zespoły zostały podzielone na 4 grupy. Mecze toczyły się systemem kołowym (każdy z każdym). Z każdej grupy 4 najlepsze zespoły awansowały do 1/8 finału.
 Faza pucharowa: Mecze rozgrywane były systemem pucharowym (tj. jeden mecz, zwycięzca przechodzi dalej, a przegrany odpada z turnieju).

Eliminacje 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2021 uzyskało 8 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw oraz gospodarze turnieju.

Pozostałych uczestników wyłonił turniej kwalifikacyjny.

Zakwalifikowane zespoły

Hale sportowe

Losowanie grup

Koszyki 
Przed losowaniem fazy grupowej zespoły (z pominięciem gospodarzy) zostały przydzielone do 4 koszyków na podstawie rankingu CEV.

Zasady losowania:
 Reprezentacje gospodarzy (Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii) zostały przydzielone do poszczególnych grup przed losowaniem.
 Drużyny z koszyków 1-4 zostały dolosowane do każdej z czterech grup.

Grupy
W wyniku losowania, które odbyło się 20 maja 2021 roku w stolicy Serbii, w Belgradzie, powstały następujące grupy:

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
 Belgrad

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 

 Płowdiw

Tabela

 W nawiasach podano godziny meczów zgodnie z czasem środkowoeuropejskim
Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa C 
 Zadar

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa D 
 Kluż-Napoka

Tabela

 W nawiasach podano godziny meczów zgodnie z czasem środkowoeuropejskim
Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Faza pucharowa

1/8 finału 
 W nawiasach podano godziny meczów zgodnie z czasem środkowoeuropejskim

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Płowdiw (Grupa B i D)

|-

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Belgrad (Grupa A i C)
|-

|-

|}

Ćwierćfinały 
 W nawiasach podano godziny meczów zgodnie z czasem środkowoeuropejskim

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Płowdiw

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Belgrad
|-

|}

Półfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"| Belgrad

|}

Mecz o 3. miejsce 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Belgrad

|}

Finał 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6; text-align:left;"|  Belgrad

|}

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
2021 w piłce siatkowej
2021 w Serbii
2021 w Bułgarii
2021 w Chorwacji
2021 w Rumunii
Piłka siatkowa w Serbii
Piłka siatkowa w Bułgarii
Piłka siatkowa w Chorwacji
Piłka siatkowa w Rumunii
Zawody sportowe w Belgradzie
Sport w Płowdiwie
Sport w Zadarze
Zawody sportowe w Klużu-Napoce